Mező Tamás (1956–) Rátz Tanár Úr életműdíjas, kémia-fizika szakos középiskolai tanár
 Mező Tamás (?) labdarúgó, a Kaposvölgye VSC játékosa